Gustave Eysséric (1824-1897), industriel français,
  (1990-), joueur de tennis français,
 Joseph Eysséric (1860-1932), géographe et peintre français,
 Valentin Eysseric (1992-), footballeur français.

Patronyme français